Дурман:

 Дурман — род растений семейства Паслёновые.
 Дурман — американский комедийный телевизионный сериал, созданный Джэнжи Коэн.

См. также